Moušel, Mouchel ou Mouchegh Mamikonian (en arménien : Մուշեղ Մամիկոնյան) peut désigner différents membres de la dynastie princière arménienne des Mamikonian :
  ou  le Vaillant, sparapet mort entre 374 et 378 ;
  ou , marzpan d'Arménie de 590 à 591 ;
 , sparapet mort en 635/636 ou 638 ;
  ou , sparapet de 650 à 660 ;
  ou , sparapet de 706 à 709 ;
 , sparapet et prince d'Arménie de 750 à 775.

Références